

Patronyme 

 Bob Lazar, ingénieur et scientifique américain ;
 Florence Lazar (1966-), photographe et documentariste française ;
 Marc Lazar (1952-), historien et sociologue français ;
 Lazar Hrebeljanović (1329-1389), souverain serbe de la dynastie des Lazarević.

Personnage de fiction 
 Lazar, personnage de la série d'animation japonaise Yu-Gi-Oh! 5D's

Domaine militaire et armes 

 Lazar 3, véhicule de transport de troupes serbe ;
 Lazar BVT-SR-8808, véhicule de transport de troupes serbe.